El término subnormal puede referirse a:

Matemáticas 
 Operador subnormal, un tipo de operador en la teoría del operador en matemáticas.
 Subgrupo subnormal, un tipo de subgrupo en teoría de grupos en matemáticas.

Informática 
 Número subnormal, utilizado en aritmética de coma flotante.
 REInicia SUBnormal, un tipo de reinicio en sistemas Unix y Linux.

Salud 
 Temperatura subnormal, un concepto utilizado en hipotermia.

Personas 
Referido antiguamente a personas con una capacidad intelectual inferior a la normal, hoy en desuso, podía referirse a:
 Persona con discapacidad intelectual
 Persona con idiocia mongoloide o síndrome de Down